Klippel:
 Maurice Klippel
 Zespół Klippel-Feila
 Zespół Klippla-Trénaunaya